Osoby noszące nazwisko Weinberg:
 Alvin Weinberg (ur. 1915, zm. 2006) – amerykański fizyk
 George Weinberg (ur. 1935) – amerykański psycholog kliniczny, psychoterapeuta
 Matt Weinberg (ur. 1990) – amerykański aktor
 Mieczysław Weinberg (ur. 1919, zm. 1996) – rosyjski kompozytor żydowsko-polskiego pochodzenia
 Mike Weinberg (ur. 1993) – amerykański aktor
 Steven Weinberg (1933–2021) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Ellen Weinberg-Dreyfus (ur. 1952) – amerykańska kobieta rabin, od 2009 roku przewodnicząca Centralnej Konferencji Amerykańskich Rabinów (CCAR)

Inne:
 Weinberg – wzgórze we Frankfurcie nad Odrą
 (6036) Weinberg (1988 CV3) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Zobacz też: Wajnberg